Слакбаш — название населённых пунктов в России:

 Слакбаш — село в Белебеевском районе Башкортостана.
 Слакбаш — деревня в Благоварском районе Башкортостана.